Jain steht für:
 Anhänger der indischen Religion Jainismus
Jain (Sängerin) (* 1992), französische Popsängerin
 jain, Variante der deutschsprachigen Wortkreuzung jein

Jain ist der Familienname folgender Personen: 
 Ajit Prasad Jain (1902–1977), indischer Politiker
 Ajit Jain (* 1951), indischer Finanz- und Versicherungsmanager
 Anil K. Jain (* 1946), indischer Informatiker
 Anju Jain (* 1978), indische Cricketspielerin
 Anshu Jain (1963–2022), indischer Bankmanager
 Armaan Jain, indischer Schauspieler
 Bijoy Jain (* 1965), indischer Architekt und Designer
 Gora Jain (* 1967), Kunsthistorikerin, Kulturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Himanshu Dinesh Jain (* 1991), indischer Snooker-, Poolbillard- und English-Billiards-Spieler
 Jainendra K. Jain, indischer Physiker
 Meenakshi Jain, indische Politikwissenschaftlerin und Historikerin
 Milap Chand Jain (1929–2015), indischer Jurist
 Narendra Kumar Prakash Jain (* 1930), indischer Diplomat
 Naveen Jain (* 1959), US-amerikanischer Unternehmer und Gründer von InfoSpace
 Nishtha Jain (* 1965), indische Filmemacherin
 Rajiv Jain (* 1964), indischer Kameramann
 Rajneesh Chandra Mohan Jain (1931–1990), auch Osho, indischer Philosoph, Guru und Gründer der Neo-Sannyas-Bewegung
 Rakesh K. Jain (* 1950), indisch-US-amerikanischer Tumorbiologe und Chemiker
 Ravindra Jain († 2015), indischer Filmkomponist und Liedtexter
 Siddharth Jain (* 1976), indischer Badmintonspieler
 Smita Nair Jain (* 1969), indische Drehbuchautorin und Geschäftsfrau
 Sunny Jain (* 1975), US-amerikanischer Dholspieler, Schlagzeuger und Komponist

JAIN als Abkürzung:
 Java APIs for Integrated Networks, Programmierschnittstelle

Siehe auch:
 Jaina (Begriffsklärung)
 Jayne (Begriffsklärung) 
 Jane (Begriffsklärung)
 Jein (Begriffsklärung)

Abkürzung